Amaranta o Amaranto puede referirse a:

Biología 
 Plantas herbáceas del género Amaranthus;
 Aves del género Lagonosticta;

Personas
Amaranta Gómez Regalado, antropóloga social, transexual y promotora de la identidad cultural indígena precolombina;
Amaranta Ruiz, actriz y conductora de televisión mexicana;
Amaranto de Alejandría,  escritor griego;

Amaranto
'''Amaranto (color)

Nombres femeninos